Il singolare dell'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andrei Pavel era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Magnus Gustafsson.

Andrea Gaudenzi ha battuto in finale 6–0, 7–5 Markus Hipfl.

Teste di serie

  Dominik Hrbatý (primo turno)
  Andrei Pavel (quarti di finale)
  Marcelo Ríos (primo turno)
  Albert Portas (primo turno)

 Álex Calatrava (secondo turno) 
 Andrew Ilie (primo turno) 
 Michal Tabara (semifinali) 
 Magnus Gustafsson (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

International Raiffeisen Grand Prix 2001
ATP Tour 2001